Хмеленка и Хмелёнка — реки в России:
 Хмеленка (приток Лемовжи)
 Хмелёнка (приток Веряжки)